Brnica (Hrastnik), een plaats in de Sloveense gemeente Hrastnik
 Brnica (Žalec), een plaats in de Sloveense gemeente Žalec